Sabouraud est un patronyme français porté par :
 Brigitte Sabouraud (1922-2002), auteure, compositrice et interprète française
 Émile Sabouraud (1900-1996), peintre français
 Olivier Sabouraud (1924-2006), neurologue français
 Raymond Sabouraud (1864- 1938), dermatologue et mycologue français

Sabouraud peut aussi faire référence à :
 la gélose de Sabouraud, milieu d'isolement des champignons et des levures, inventé par Raymond Sabouraud
 syndrome de Sabouraud, une maladie dermatologique caractérisée par l'absence de cheveux